Johannes de Limburgia, componist uit de Nederlanden (15e eeuw)
Hr. Ms. Limburgia, een Nederlandse hulpmijnenveger
SV Limburgia, een Nederlandse voetbalclub en sportvereniging uit Brunssum Limburg
Mouterij Limburgia, een voormalig Roermonds bedrijf